Schilde, un fiume tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore; 
 Schilde, comune belga nella provincia di Anversa;
 Schilde, località tedesca del Brandeburgo nel Weisen.

Pagine correlate 
 Schild – pagina di disambiguazione